El Torneig de 's-Hertogenbosch 2013, oficialment conegut com a TOPSHELF Open 2013 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de juny de 2013 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista francès Nicolas Mahut va guanyar el primer torneig de la seva carrera ja amb 31 anys i sent el número 240 del rànquing individual. La tennista romanesa Simona Halep va guanyar el segon torneig de l'any i també de la seva carrera, casualment una setmana després de guanyar el primer i amb la complexitat de fer-ho primer sobre terra batuda i aquest sobre gespa.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013